Cetomimus är ett släkte av fiskar. Cetomimus ingår i familjen Cetomimidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Cetomimus